Litauische Kirche ist eine Bezeichnung für

 Litauische Kirche (Memel), evangelische Kirche in Memel in Ostpreußen, siehe Jakobuskirche (Memel)
 Litauische Kirche (Tilsit), evangelische Kirche in Tilsit in Ostpreußen

 Römisch-katholische Kirche in Litauen